DN21B este un drum național cu o lungime de 3,6 km care face legătura între Călărași cu intersecțiile DN21 și DN3D din județul Călărași.

21B